Canada
 Hopedale – città di Terranova e Labrador
 Stati Uniti d'America
 Hopedale – città della contea di Marshall, Illinois
 Hopedale – comune della contea di Worcester, Massachusetts
 Hopedale – villaggio della contea di Harrison, Ohio